Hugo, właśc. Hugo da Silva Alcântara (ur. 28 lipca 1979 w Cuiabie) – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy. Od 2013 roku jest zawodnikiem Gremio. Wcześniej grał m.in. w Vitórii Setúbal, Botafogo FR i Legii Warszawa, gdzie występował przez rok. W sezonie 2004/2005 Hugo Alcântara zdobył Puchar Portugalii, w którym to jego ówczesna drużyna Vitória Setúbal pokonała Benficę Lizbona 2:1.

28 sierpnia 2007 roku, zawodnik podpisał kontrakt z klubem portugalskiej BWINLigi – CF Os Belenenses. Latem 2008 przeniósł się do ówczesnego mistrza Rumunii, CFR Cluj. W 2011 roku był zawodnikiem Montedio Yamagata, a następnie przeszedł do Athletico Paranaense.

Linki zewnętrzne 
 
 
 Hugo da Silva Alcântara w bazie PlayerHistory.com 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Botafogo FR
Piłkarze Vitórii Setúbal
Piłkarze Académiki Coimbra
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze CFR Cluj
Piłkarze Athletico Paranaense
Urodzeni w 1979